Marans kan syfta på:
 Marans, Charente-Maritime
 Marans, Maine-et-Loire